Se llama Hereo (en griego antiguo Ἥραιον o Ἡραῖον) a todo templo dedicado a la diosa griega Hera. Le fueron dedicados varios templos, el más antiguo el de Samos. Se distribuyen por la cuenca del Mediterráneo y el Oriente Próximo:

 Hereo de Samos, en la isla de Samos, Grecia, el más importante de los santuarios dedicados a Hera;
 Hereo de Argos, en Argos, cerca de Nauplia, Grecia;
 Hereo de Corfú, en la isla de Corfú;
 Hereo de Peracora (templos de Hera Acrea y Hera Limenia), cerca de Corinto, Grecia;
 Hereo de Olimpia, en Olimpia, Grecia;
 Hereo de Lucania en Magna Grecia, Italia;
 Hereo de Paestum, Italia;
 Hereo de Selinunte, Italia.
 Hereo de Pérgamo, en Turquía.

Enlaces externos